Copăcel ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Copăcel (Bihor), Gemeinde im Kreis Bihor
 Copăcel (Brașov), Dorf im Kreis Brașov

Orte mit ähnlichen Schreibweisen: 
 Copăcele, Gemeinde im Kreis Caraș-Severin
 Copăcelu, Dorf im Kreis Vâlcea